Otto Geisler ist der Name folgender Personen

* Otto Geisler (General) (1930–2009), deutscher Generalleutnant des Ministeriums für Staatssicherheit
 Otto Geisler (Ingenieur) (1935–2011), deutscher Maschinenbauingenieur